So Shall Ye Reap – cortometraggio del 1911 prodotto dall'Independent Moving Pictures Co. of America (IMP)
So Shall Ye Reap – cortometraggio del 1914 prodotto dalla St. Louis Motion Picture Company
So Shall Ye Reap – cortometraggio del 1916 prodotto dalla Selig Polyscope Company